Kollár István (1764–1844) kanonok, püspök, nagyprépost
 Kollár István (1920–?) állami díjas vájár
 Kollár István (1950–1994) fotóművész
 Kollár István (1954) villamosmérnök

Jegyzetek